Порпаоин — фамилия.

Известные носители:
 Порпаоин, Чана
 Порпаоин, Сонгкрам